Lumen (latinsky světlo) je slovo používané ve více významech:

 lumen – jednotka světelného toku
 lumen (biologie) – duté prostory uvnitř orgánů či organel 
 Rádio Lumen – slovenské křesťanské rádio
 Lumen gentium – konstituce druhého vatikánského koncilu
 141 Lumen – název asteroidu
 Lumen (hudební skupina) – ruská rocková skupina z Ufy

Související články 
 paprsek
 luminiscence